Стан Девулф (; род. ,  коммуна Алверингем, провинция Западная Фландрия,
Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2021 года за команду Мирового тура «».

Достижения 

 2014
 1-й  Keizer der Juniores — Генеральная классификация (юниоры)
 2015
 2-й  Чемпионат Европы — Групповая гонка (юниоры)  
 3-й Grote Prijs A. Noyelle-Ieper (юниоры)  
 3-й Париж — Рубе (юниоры) 
 2016
 1-й  Чемпион Бельгия — Командная гонка с раздельным стартом
 1-й Grand Prix de Boussières-sur-Sambre
 8-й Dwars door de Vlaamse Ardennen
 8-й Олимпия Тур — Генеральная классификация
 2017
 3-й Тур Бретани — Генеральная классификация
 3-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка 
 3-й Олимпия Тур — Генеральная классификация
 3-й Grand Prix Jules Van Hevel
 5-й Grand Prix Criquielion
 2018
 1-й Париж — Рубе U23
 2-й Triptyque des Monts et Châteaux — Генеральная классификация 
 1-й — Этап 3a (ИГ) и 3b 
 2-й Тур Бретани — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 2-й Tour de Flandre-Orientale — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1
 3-й Гран-при Рингерике
 3-й Тур Южной Богемии
 6-й Льеж — Бастонь — Льеж U23
 6-й Gylne Gutuer
 9-й Париж — Аррас Тур — Генеральная классификация

Статистика выступлений на Гранд Турах

Примечания

Ссылки 
 Девулф, Стан на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии